Фульк (Фулько) (, , ) — мужское имя французского происхождения.

Графы Анжу 

 Фульк I — граф Анжу
 Фульк II — граф Анжу
 Фульк III — граф Анжу
 Фульк IV — граф Анжу
 Фульк V — граф Анжу и Мэна, король Иерусалима

Сеньоры Феррары 
 Фулько I д'Эсте — сеньор Феррары
 Фулько II д'Эсте — сеньор Феррары

Другие носители имени 
 Фульк (архиепископ Реймса) — архиепископ Реймса с 883, канцлер короля Карла III Простоватого с 898.
 Фульк де Вандом — граф Вандома в 1028—1032 и 1056—1066.
 Фульк из Нейи (ум. 1202) — священник, один из инициаторов Четвёртого крестового похода.

Вымышленные
 Фульк Эфринель — персонаж романа «Клодиус Бомбарнак» Жюля Верна.

Мужские имена
Французские имена